Эль-Азизия:
 Эль-Азизия — город в Ираке.
 Эль-Азизия — город в Ливии.